Мурза́ева — фамилия, женская форма фамилии . Мурзаева, Ирина Всеволодовна (1906—1988) — советская актриса театра и кино.
 Мурзаева, Махлуханум Мусаевна (род. 1966) — советская и российская спортсменка, стрелок из лука.